A Summer Best (écrit en majuscules : A SUMMER BEST) est le  Album compilation de Ayumi Hamasaki.

Présentation

L'album sort le  au Japon sous le label Avex Trax, quatre mois seulement après le précédent album de la chanteuse, Party Queen. Il atteint la  du classement des ventes de l'Oricon. Il se vend à  exemplaires, et reste classé pendant sept semaines, pour un total de  exemplaires vendus pendant cette période.

C'est un double album contenant sur deux CD une sélection de 26 chansons d'été, pour la plupart sorties en single sauf deux tirées d'albums et deux autres inédites en disque (une nouvelle chanson, You & Me, et une reprise du groupe trf déjà parue en single digital en décembre précédent, Happening Here, toutes deux écrites par Tetsuya Komuro).

L'album sort aussi en version "2CD+DVD" avec une pochette différente et un DVD en supplément contenant des interprétations live ou clips vidéo des titres de la compilation (seul le titre Happening Here est absent du DVD, remplacé par une seconde version du titre Greatful Days).

Liste des titres 

DVD de l'édition CD+DVD

 Greatful days (CX系「ayu ready?」@鵠沼海岸 RAINBOW HOUSE (2003.8.9 O.A.))
 BLUE BIRD (a-nation '06)
 July 1st (a-nation '09)
 Greatful days (a-nation '05)
 glitter (a-nation '07)
 evolution (a-nation '06)
 Boys & Girls (a-nation '10)
 UNITE! (a-nation '06)
 INSPIRE (a-nation '04)
 HANABI (a-nation '05)
 HANABI ~episode II~ (a-nation '03)
 Sunset ~LOVE is ALL~ (a-nation '09)
 SEASONS (a-nation '06)
 ANother song feat. URATA NAOYA (a-nation for Life)
 blossom (a-nation '10)
 fairyland (a-nation '05)
 AUDIENCE (ayumi hamasaki STADIUM TOUR 2002 A)
 independent (ayumi hamasaki STADIUM TOUR 2002 A)
 monochrome (ayumi hamasaki STADIUM TOUR 2002 A)
 Far away (ayumi hamasaki concert tour 2000 A 第1幕)
 theme of a-nation '03 (ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2005-2006 A)
 Sunrise ~LOVE is ALL~ (video clip)
 NEXT LEVEL (video clip)
 fated (video clip)
 MOON (video clip)
 You & Me (video clip)

Liens externes

  Fiche officielle de l'album CD
  Fiche officielle de l'album CD+DVD
  Fiche de l'album CD sur le site de l'Oricon

Album d'Ayumi Hamasaki
Album musical sorti en 2012
Album publié par Avex Trax